Сеян:
 Сеян — населённый пункт в департаменте Вар, Франция
 Луций Элий Сеян (20 до н. э. — 31) — государственный и военный деятель Римской империи